Семиглавый Мар:
 Достык (Таскалинский район) — село (ранее наз. Семиглавый Мар).
 Семиглавый Мар (Казахстан) — железнодорожная станция в Западном Казахстане.